Эва́н Мехди Фурнье́ (; род. 29 октября 1992 года в Сен-Морис, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за клуб НБА «Нью-Йорк Никс». Был выбран на драфте НБА 2012 года в первом раунде под общим 20-м номером клубом «Денвер Наггетс».

Биография 
Эван начал играть в баскетбол в 8 лет. Его первым профессиональным клубом был «Нантер», играющий в Pro B (второй по значимости баскетбольный дивизион Франции). В 2010 году Фурнье перешёл в клуб Pro А «Пуатье Баскет 86», где он в среднем набирал 6,3 очка за 15 минут.

В 2009 году Эван в составе юношеской сборной Франции завоевал серебро на домашнем чемпионате Европы (до 18 лет), уступив в финале сборной Сербии. По итогам турнира он был выбран в символическую сборную (вместе с Энесом Кантером, Деяном Мусли, Тони Пространом и Йонасом Валанчюнасом).

В июле 2011 года Фурнье вновь в составе сборной, принял участие в чемпионате Европы (до 20 лет), прошедшим в Испании. Франция, проиграв всего один раз, завоевала бронзу. В среднем Эван набирал 16,9 очка за игру и был выбран в символическую пятёрку турнира (остальные Никола Миротич, Алессандро Джентиле, Фуркан Алдемир и Боян Дубльевич).

В марте 2012 года Фурнье стал игроком месяца Pro А.

В мае 2012 года стало известно, что Эван Фурнье выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2012 года.

НБА 
28 июня 2012 года Фурнье был выбран под 20-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Денвер Наггетс».

Достижения 
 Индивидуальные
 Восходящая звезда чемпионата Франции: 2011
 Чемпионат Франции по баскетболу: самый прогрессирующий игрок 2011

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Эван Фурнье на lnb.fr
 Эван Фурнье на draftexpress.com

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК «Пуатье Баскет 86»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки сборной Франции по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года